300 meter (schaatsen), een van de supersprintafstanden
300 meter (atletiek), een incourante afstand